Lubków (powiat Bolesławiecki), een plaats in het Poolse district Bolesławiecki, woiwodschap Neder-Silezië
 Lubków (powiat Lubiński), een plaats in het Poolse district Lubiński, woiwodschap Neder-Silezië
 Lubków (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Gryficki, woiwodschap West-Pommeren